Суррога́т (от  — заменитель) — заменитель натурального продукта (например — пищевые суррогаты), или в значении «фальсифицированный продукт».

Может означать:
 Суррогат или эрзац — неполноценный или вынужденный заменитель чего-либо.
 Денежный суррогат — заменитель законного платежного средства, выполняющий одну или две отдельные функции денег.

Произведения 
 Суррогат (мультфильм) () — югославский короткометражный анимационный фильм 1961 года.
 Суррогат (фильм) () — трагикомедия, США, 2012 год. Режиссёр — Бен Льюин.
 Суррогат () — 4 серия 7 сезона сериала «За гранью возможного» (см.: Список серий телесериала «За гранью возможного»).
 Суррогаты (комикс) () — серия комиксов компании Top Shelf Productions (2005—2006), нарисованных Бреттом Велделом по сценарию Роберта Вендитти.
 Суррогаты (фильм) () — фантастический боевик с Брюсом Уиллисом по одноимённым комиксам, США, 2009 год. Режиссёр — Джонатан Мостоу.

См. также 
 Суррогатные деньги Карелии
 Суррогатный ключ
 Суррогатное материнство
 Суррогатная пища
 Суррогат сахара — сахарин